Muzyka
 Ska – styl muzyczny
 Ska punk – połączenie stylów muzycznych ska i punk rocka
 Ska-P – grupa muzyczna
 Ska-P – album grupy Ska-P
 Ska 'n' B – album brytyjskiej grupy muzycznej Bad Manners

 Osoby
 Ska Keller (ur. 1981) – niemiecka polityk, posłanka do Parlamentu Europejskiego.

 Transport
 Szybka Kolej Aglomeracyjna w Aglomeracji Krakowskiej – system połączeń kolejowych łączący centrum Krakowa z peryferiami i większymi miastami województwa małopolskiego.

 Kluby sportowe
 Ska Baku – historyczna nazwa azerskiego klubu piłkarskiego MOİK Baku (1961-1992)
 SKA-Eniergija Chabarowsk – rosyjski klub piłkarski
 SKA Chabarowsk - historyczna nazwa rosyjskiego klubu piłkarskiego SKA-Eniergija Chabarowsk (1960-1999)
 SKA Dostuk Sokuluk – historyczna nazwa kirgiskiego klubu piłkarskiego Orto Nur Sokuluk (1992-1993)
 SKA Jekaterynburg – rosyjski klub piłkarski
 SKA Swierdłowsk - historyczna nazwa rosyjskiego klubu piłkarskiego SKA Jekaterynburg (1960-1991)
 SKA-Karpaty Lwów – historyczna nazwa ukraińskiego klubu piłkarskiego Karpaty Lwów (1982-1989)
 SKA Kijów – historyczna nazwa ukraińskiego klubu piłkarskiego Karpaty Lwów (1960—1971 i 1976-1992)
 SKA Kiszyniów – historyczna nazwa mołdawskiego klubu piłkarskiego Karpaty Lwów (1950-1991)
 SKA Lwów – ukraiński klub piłkarski
 SKA Lwów – historyczna nazwa ukraińskiego klubu piłkarskiego SKA Lwów (do 1991)
 SKA Mińsk – białoroski klub piłkarski
 SKA Odessa – historyczna nazwa ukraińskiego klubu piłkarskiego SK Odessa (1960-1971 i 1976-1992)
 SKA Penza – historyczna nazwa rosyjskiego klubu piłkarskiego Zienit Penza (1979)
 SKA-Pamir Duszanbe – historyczna nazwa tadżydzkiego klubu piłkarskiego CSKA Pomir Duszanbe (1999–2006); w latach 1997-1998 SKA PWO Pomir Duszanbe
 SKA Sankt Petersburg – rosyjski klub sportowy (dawniej też SKA Leningrad 1968-1989, SKA-Kalininiec Leningrad 1990-1991, SKA-Turbostroitiel Sankt Petersburg 1992-1995, Istocznik-SKA Sankt Petersburg 1996-1997, SKA-Łokomotiw Sankt Petersburg 2000)
 SKA Sankt Petersburg – rosyjski klub piłkarski
 SKA Sankt Petersburg – rosyjski klub hokejowy
 SKA Rostów nad Donem – rosyjski klub piłkarski
 SKA Speedway Lwów – klub żużlowy
 SKA-Szoro Biszkek – historyczna nazwa kirgiskiego klubu piłkarskiego Ałga Biszkek (2004-2005)

Zobacz też 
 CSKA